Die achtzehnte Staffel der deutschen Seifenoper Schloss Einstein für Kinder und Jugendliche umfasst 26 Episoden (Folgen 819–844).

Episoden

Weblinks 
  (PDF, 29,8 MB)

Schloss Einstein 18
18